Fantasio puede referirse a:
 Fantasio, seudónimo del caricaturista chileno Juan Gálvez (1909-1971)
Uno de los dos personajes epónimos de la serie de historietas Spirou y Fantasio;
 Fantasio, ópera de Jacques Offenbach;
 Fantasio (Ricardo Roucau).
 Editorial Fantasio.